Леопольдіна () — Німецька академія природодослідників «Леопольдіна»
 Леопольдіна — Премія Німецької академії природодослідників «Леопольдіна»
 Леопольдіна — колишня назва Вроцлавського університету